Иван Леко (; ) — хорватский футболист, полузащитник; тренер.

Биография 
Леко начал играть в родном городе Сплит. Цвета «Хайдука» он защищал до 2001 года. 23-летний игрок перешёл в «Малагу» в 2001. В 2005 году он снова играл в «Хайдуке». Позже подписал контракт с бельгийским «Брюгге». Забил на 12-й минуте своего дебютного матча за «Брюгге». В 2009 году перешёл в «Жерминаль Беерсхот».

В сборной дебютировал 13 июня 1999 года в матче против Египта. Участник чемпионата мира в Германии 2006 года.

Достижения 
 Чемпион Хорватии (3): 2000/01, 2003/04, 2004/05
 Обладатель Кубка Хорватии: 1999/2000
 Обладатель Кубка Бельгии: 2011/12

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте germany06.ru
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Трогир»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Локерен»
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»
Тренеры ФК «Сент-Трюйден»
Тренеры ФК «Брюгге»
Тренеры ФК «Аль-Айн»
Тренеры ФК «Антверпен»
Тренеры ФК «Шанхай СИПГ»